Desmocladus är ett släkte av gräsväxter. Desmocladus ingår i familjen Restionaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräsordningen
Desmocladus